Bukowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Bukowski (1873–1941), polnischer Jesuit und Theologe
 Andreas Bukowski (* 1979), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Bobby Bukowski (* 1953), US-amerikanischer Kameramann und Hochschullehrer
 Boris Bukowski (* 1946), österreichischer Musiker
 Charles Bukowski (1920–1994), US-amerikanischer Dichter und Schriftsteller
 Dietrich Bukowski (1932–2011), österreichischer Diplomat
 Dominik Bukowski (* 1977), polnischer Jazzmusiker
 Erik Bukowski (* 1986), deutscher Wasserballspieler
 Gejza Bukowski von Stolzenburg (1858–1937), österreichischer Geologe
 Helene Bukowski (* 1993), deutsche Schriftstellerin
 Henryk Michael Anton Bukowski (1839–1900), schwedischer Kunsthändler und Auktionator
 John Bukowski (* 1939), australischer Boxer
 Lucio Bukowski (* 1983), französischer Rapper
 Oliver Bukowski (* 1961), deutscher Dramatiker
 Paul Bukowski (1898–1944), deutscher Bergmann und Mitglied der Widerstandsgruppe um Franz Zielasko 
 Peter Bukowski (* 1950), deutscher evangelisch-reformierter Theologe
 Piotr Bukowski (* 1963), deutscher Wasserballspieler
 Pit Bukowski (* 1988), deutscher Schauspieler
 Stanisław Bukowski (1923–2002), polnischer Skilangläufer
 Tadeusz Bukowski (1909–1980), polnischer Fotograf und Kriegsberichterstatter
 Wladimir Konstantinowitsch Bukowski (1942–2019), russischer Schriftsteller und Dissident

Siehe auch:
 Bukowski (Panzerwagen)
 Bukowsky
 Bukovský